Кеті Джордан і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Лорі Макніл і Бетсі Нагелсен виграли титул, перемігши у фіналі Ізабель Демонжо і Наталі Тозья з рахунком 7–6, 2–6, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лорі Макніл /  Бетсі Нагелсен (чемпіонки)
 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (фінал)
 Джо Дьюрі /  Шерон Волш-Pete (півфінал)
 Сандра Чеккіні /  Елна Рейнах (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Brighton International Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд